Brojer ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Brojer (* 1956), österreichische Sängerin (Sopran) und Gesangspädagogin

Siehe auch:
 Breuer